Sterilisering kan avse:

 Sterilisering (ingrepp) – kirurgiskt ingrepp för att ta bort fortplantningsförmågan
 Sterilisering (mikrobiologi) – ett föremål befrias från mikroorganismer